

Lokalizacje

Niemcy 
 Endorf – dzielnica Falkenstein/Harz
 Endorf – dzielnica Sundern (Sauerland)
 Endorf in Oberbayern – dawna nazwa gminy Bad Endorf
 Bad Endorf – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim